Ženská dvouhra ASB Classic 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. V letech 2021 a 2022 se nekonal kvůli pandemii covidu-19. Americká obhájkyně titulu z roku 2020 Serena Williamsová byla od skončení US Open 2022 neaktivní. Pro deštivé podmínky organizátoři přesunuli část programu do haly včetně dohrávky druhého kola.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Američanka a 18letá světová sedmička Coco Gauffová, jež ve finále hladce zdolala španělskou kvalifikantku Rebeku Masarovou poměrem 6–1 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Soutěží prošla bez ztráty setu a prohrála jen dvacet dva gamů. 23letá Masarová odehrála první finále na túře WTA. Bodový zisk ji premiérově posunul do elitní světové stovky.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ASB Classic 2023